KGH ist die Abkürzung für

 Den Kongelige Grønlandske Handel
 ISO 639-3-Sprachcode für Kalinga
 Symbol für Kemira GrowHow der Helsinki Stock Exchange

Abkürzung